Саруа — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Саруа, Ражден Степанович (1927 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Саруа, Пармен Кочоевич (1906 — ?) — Герой Социалистического Труда.